Giacitura, in geometria affine è il sottospazio vettoriale associato ad un sottospazio affine.
Giacitura, in geometria descrittiva è l'angolo diedro tra due piani nello spazio (che dipende solo dalle loro giaciture, nel senso affine).
Giacitura, in geologia indica la disposizione e la forma di una determinata massa rocciosa
Giacitura, in linguistica la posizione della parola o dell'accento nella frase